Chemiedreieck (Wirtschaftsräume chemischer Industrie um drei Hauptstandorte) nennt man:

 Mitteldeutsches Chemiedreieck Halle–Merseburg–Bitterfeld
 Bayerisches Chemiedreieck Simbach/Braunau–Ampfing–Traunreut